Історичний словник — словник присвячений історії якоїсь теми: країни, культури, культурного явища тощо. Також — словник історії, історична енциклопедія, енциклопедія історії тощо.
 Великий словник історії Японії
 Енциклопедія історії Білорусі
 Енциклопедія історії України
 Історичний словник Швейцарії
 Малий словник історії України
 Радянська історична енциклопедія
 Радянська енциклопедія історії України
 Словник історії Португалії
 Історичний словник — у мовознавстві словник історичної лексики певної мови.
 Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.